Pas de quatre – wariacja w tańcu klasycznym
 Pas de quatre – balet do muzyki Cesarego Pugni